Паредон 2. Сексион има више значења:

 Паредон 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Паредон 2. Сексион, Алваро Обрегон (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику